Абдеш Сарсенович Калмырзаев (; 20 мая 1939, , Сарысуский район, Жамбылская область, КазССР, СССР — 21 октября 2012, , Казахстан) — советский и казахский учёный, общественный деятель, ,  (1990),  (1991). Заслуженный деятель Казахстана (2011).

Биография 
Родился 20 мая 1939 года в Саудакенте Сарысуского района Жамбылской области.

В 1961 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета, в 1981 году Академию общественных наук при ЦК КПСС.

С 1961 по 1969 год — литературный работник, заведующий отделом газеты «Казахстанская правда».

С 1969 по 1985 год — инструктор, заведующий сектором, первый заместитель заведующего отделом пропаганды и пропаганды ЦК Компартии Казахстана.

С 1985 по 1990 год — секретарь Кокшетауского обкома партии.

С 1990 по 1994 год — ректор Алматинской высшей партийной школы, Алматинского института политологии и управления, директором отделения политологии и социологии КИМЭП.

С 1994 по 2006 год — главный редактор общественно-политического журнала «Мысль».

Творчество 
Автор книг «Эстетическое в творчестве Абая», «Нация и общественное согласие», «Нация и человек», «Свобода - не только сладкое слово», «Мы, казахи, веками мечтавшие о свободе», «Казахстанский патриотизм», «Вечный зов. Размышления политолога». Перевел на казахский язык повести В.Распутина и др.

Награды и звания 
 1976 — Орден «Знак Почёта»
 1984 — Медаль «За освоение целинных земель»
 1998 (22 октября) — Орден Достык ІІ степени
 2001 (3 декабря) — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2005 (7 декабря) — Орден Курмет
 2011 (9 декабря) — присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана)
 2011 — присвоено почетное звание «Почётный гражданин Сарысуского района» (Жамбылская область)

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Ректоры вузов Казахстана